Ільхам — це і ім'я, і прізвище.

Відомі люди :

Ім'я:

 Ільхам Алієв (1961 року народження), президент Азербайджану з 2003 року
 Ільхам аль-Мадфай (народився близько 1942 р.), Іракський гітарист, співак і композитор
 Ільхам Чахін (нар. 1961), єгипетська актриса
 Ільхам Гали з Казані (бл. 1449 — бл. 1490), хан Казанського ханства
 Ільхам Хуссейн (нар. 1955), дружина доктора Мохаммеда Вахіда Хасана
 Ільхам Джая Кесума, індонезійський футболіст
 Ільхам Муссаїд, французький політик
 Ільхам Тохті (нар. 1969), уйгурський економіст, який відбуває довічне ув'язнення в Китаї за звинуваченнями у сепаратизмі
 Ільхам Ядуллаєв (нар. 1975), азербайджанський футболіст

Прізвище:

 Мухаммад Ільхам (нар. 1981), індонезійський футболіст